

Geografia

Austria 
 Sankt Peter am Hart – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn
 Sankt Peter am Kammersberg – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Murau
 Sankt Peter am Ottersbach – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark
 Sankt Peter am Wimberg – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach
 Sankt Peter im Sulmtal – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Deutschlandsberg
 Sankt Peter in der Au – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten
 Sankt Peter ob Judenburg – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Murtal
 Sankt Peter-Freienstein – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Leoben

Niemcy 
 Sankt Peter-Ording – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Nordfriesland

Zobacz też 
 Aspangberg-Sankt Peter
 Saint Peter
 St. Peter
 Święty Piotr